Patz ist der Familienname folgender Personen:
 Arnall Patz (1920–2010), US-amerikanischer Augenarzt
 Etan Patz (1972–1979), US-amerikanisches vermisstes Kind, Mordopfer
 Frank Uwe Patz (* 1940), deutscher Musiker, siehe Frank Duval
 Petra Nüssgens-Patz (* 1961), deutsche Bogenschützin

Siehe auch:
 Paatz
 Paz
 Batz